Il termine autoctono (dal greco autòs stesso, e chthòn suolo/terra) indica l'appartenenza di qualcosa o qualcuno ad un luogo. Si può riferire più specificamente a:
Autoctono – in etnologia, essere umano nativo del luogo in cui vive, è sinonimo di indigeno. 
 Autoctono – in biologia, una specie che si è originata ed evoluta nel luogo in cui si trova.
Autoctono – in enologia, un vitigno coltivato esclusivamente nella sua zona di origine
Autoctono – in geologia, una unità tettonica che si trova nel luogo in cui si è formata.
Autoctono – in paleontologia, un reperto fossile appartenente al contesto paleo-ambientale in cui è stato rinvenuto, e che quindi non ha subito processi di trasporto post-mortem
Autoctono – nella mitologia greca, un essere nato spontaneamente dalla terra
Autoctono – personaggio della mitologia greca, figlio di Poseidone.

Altri progetti